Myteriet på Bounty kan syfta på

 Myteriet på Bounty – ett historiskt myteri år 1789

Litteratur 
 Myteristerna på Bounty – en novell av Jules Verne från 1879
 Myteriet på Bounty (roman) – en roman av Charles Nordhoff och James Norman Hall från 1932

Film 
 In the Wake of the Bounty – en film från 1933
 Myteri (film) – en film från 1935 (originaltitel Mutiny on the Bounty)
 Myteriet på Bounty (film, 1962) – en film från 1962
 Bounty (film, 1984) – en film från 1984

Musik
 Mutiny! – en musikal av David Essex